Die National League Division Series 2015 (NLDS) fand zwischen dem 9. und dem 15. Oktober 2015 statt und ist Teil der Postseason der MLB-Saison 2015. Mit ihr wird ermittelt, welche beiden Teams in der National League Championship Series 2015 gegeneinander antreten. Es handelt sich um zwei Best-of-Five-Serien, an denen die Sieger der drei Divisionen der National League sowie der Gewinner des Wildcard-Games teilnehmen. Die Serie wird im Modus 2-2-1 gespielt, sprich das besser gesetzte Team hat in den Spielen 1, 2 und 5 Heimrecht.

Die Paarungen lauten:
 (1) St. Louis Cardinals (Central Division Champion, 100–62) gegen Chicago Cubs (Wild Card Gewinner, 97–65)
 (2) Los Angeles Dodgers (West Division Champion, 92–70) gegen (3) New York Mets (East Division Champion, 90–72)

Weg in die Division Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2015, NLWC 2015, ALWC 2015, ALDS 2015, NLCS 2015, ALCS 2015, World Series 2015

Die Postseason 2015 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

St. Louis Cardinals gegen Chicago Cubs

Los Angeles Dodgers gegen New York Mets

St. Louis Cardinals gegen Chicago Cubs

Spiel 1 
9. Oktober 2015, 17:45 CDT im Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 2 
10. Oktober 2015, 16:37 CDT im Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 3 
12. Oktober 2015, 17:07 CDT im Wrigley Field in Chicago, Illinois

Spiel 4 
13. Oktober 2015, 15:37 CDT im Wrigley Field in Chicago, Illinois

Los Angeles Dodgers gegen New York Mets

Spiel 1 
9. Oktober 2015, 18:45 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 2 
10. Oktober 2015, 18:07 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 3 
12. Oktober 2015, 20:37 EDT im Citi Field in New York City, New York

Spiel 4 
13. Oktober 2015, 20:07 EDT im Citi Field in New York City, New York

Spiel 5 
15. Oktober 2015, 17:07 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Einzelnachweise 

Major League Baseball
Baseball 2015
Chicago Cubs
Los Angeles Dodgers
New York Mets
St. Louis Cardinals